El príncipe Germán de Wied (; 22 de mayo de 1814 - 5 de marzo de 1864) fue un noble alemán, hijo mayor del príncipe Juan Augusto de Wied. Fue padre de la reina Isabel de Rumania y abuelo del príncipe Guillermo de Albania.

Primeros años 
Germán era el segundo hijo y primer varón del Príncipe Juan Augusto Carlos de Wied (1779-1836) (hijo del Príncipe Federico Carlos de Wied y la Condesa María de Sayn-Wittgenstein-Berleburg), y su esposa, la Princesa Sofía Augusta de Solms-Braunfels (1796-1855), hija del Príncipe Guillermo de Solms-Braunfels y su esposa la Condesa Augusta de Salm-Grumbach.

Vida posterior 
Hermann estudió en Göttingen y Bonn y 1834 fue como un subteniente la Guardia de Coraceros agregada. Después de la muerte de su padre en 1836, se convirtió en el cuarto príncipe de Wied. En este contexto, recibió su retiro como Rittmeister en el mismo año y fue transferido al 2. ° Batallón del 4. ° Regimiento de Guardias Landwehr. En 1839 Wied recibió el carácter de una importante y se convirtió en líder del segundo contingente del  Batallón (Neuwied) del 29 Regimiento Landwehr. Luego ascendió a coronel en 1845 y al mismo tiempo se convirtió en jefedel 29º Regimiento Landwehr. En el turbulento año de la revolución de 1848, renunció irrevocablemente a todos los derechos gubernamentales por contrato para él y sus descendientes, y el 30 de octubre de ese año se disolvió el gobierno principesco de Wied. De 1845 a 1864 fue miembro de la asamblea provincial de la provincia del Rin. Sin embargo, solo participó en las deliberaciones parlamentarias en el primer Parlamento de los Estados Unidos en 1845 y 1847. En 1850 fue miembro de la Volkshaus del Parlamento de la Unión de Erfurt.

Texas 

En 1842 con otros 20 representantes de la nobleza alemana, fundó el "Adelsverein, Sociedad para la Protección de los Inmigrantes en Texas".

El asentamiento de Nueva Wied, Texas, una pocas millas al norte de New Braunfels sobre el río Guadalupe, situado en la parte oriental del Condado de Comal, fue fundado después de la epidemia de 1846, tras la muerte de más de 300 colonos alemanes en la región en la epidemia de 1846. También fue fundada en el Condado de Lavaca, la población de Wied, Texas.

Germán adquirió una participación en la sociedad ya que estaba comprometido con la hija de Guillermo, Duque de Nassau, el protector de la sociedad. No tomó parte activa en la sociedad hasta 1847, cuando se hizo evidente debido a las deudas y las disensiones, que debía darse un nuevo enfoque más empresarial con el propósito de salvar la reputación y las inversiones de los nobles. Desde 1847, el director de asuntos empresariales de Germán, August de Bibra, se mantuvo activamente involucrado en los asuntos del Verein; y cuando el príncipe fue elegido presidente en 1851 tras el mandato de Carlos, 3º Príncipe de Leiningen, Bibra tomó completamente el control de la gestión de la compañía. Bibra luchó para saldar las deudas del Verein y para revitalizar el programa de emigración durante más de diez años.

Finalmente Wied en 1858 recibió el carácter de Mayor General y en 1861 de Teniente General.

 Matrimonio 
Germán contrajo matrimonio el 20 de junio de 1842 en Biebrich con la Princesa María de Nassau (1825-1902), hija del Duque Guillermo de Nassau, y su primera esposa la princesa Luisa de Sajonia-Hildburghausen.

Tuvieron tres hijos:
Princesa Isabel de Wied (29 de diciembre de 1843 - 3 de marzo de 1916), desposó al Rey Carol I de Rumania, tuvieron descendencia.
Príncipe Guillermo de Wied (22 de agosto de 1845 - 22 de octubre de 1907), desposó a la Princesa María de los Países Bajos, tuvieron descendencia.
Príncipe Otón de Wied (22 de noviembre de 1850 - 18 de febrero de 1862). Falleció en la infancia.

 Títulos y estilos 
22 de mayo de 1814 - 21 de abril de 1836: Su Alteza Serenísima Príncipe Germán de Wied
21 de abril de 1836 - 5 de marzo de 1864: Su Alteza Serenísima'' El Príncipe de Wied

Ancestros

Referencias 
thePeerage.com - Herman Prinz von Wied
Genealogics - Leo van de Pas - Hermann, 4.Fürst zu Wied
Neue Deutsche Biografie (NDB), Band 3, Seite 149
The Royal House of Stuart, London, 1969, 1971, 1976, Addington, A. C., Reference: 336

Miembros hereditarios de la Cámara de los Señores de Prusia
Casa de Wied
Príncipes de Alemania
Nacidos en Neuwied